Droga krajowa B36 – droga krajowa w Austrii
 Droga krajowa B36 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe od skrzyżowania z drogą B38 w Mannheim do skrzyżowania z drogą B3 w Lahr/Schwarzwald w Badenii Wirtembergii